Seznam diedrskih kotov poliedra vsebuje pregled diedrskih kotov za robovno prehodne poliedre. Velikost diedrskih kotov je:

Zunanje povezave 

 

Poliedri
Matematični seznami